Germani est un patronyme porté notamment par :

 Fernando Germani (1906-1998), organiste, compositeur et pédagogue italien ;
 Gaia Germani (1942-), actrice italienne ;
 Gino Germani (1911-1979), sociologue argentin ;
 Jean-Luc Germani, membre du banditisme corse ;
 Lorenzo Germani (2002-), coureur cycliste italien.